XIII Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 1983 odbyły się w NRD między 17 a 25 września 1983 roku. Mecze rozgrywane były w Erfurt, Suhl oraz w Berlinie .

Tytuł sprzed dwóch lat broniła reprezentacja Związku Radzieckiego, która ponownie wywalczyła mistrzostwo.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział 12 drużyn które zostały podzielone na 3 grupy. Do grupy finałowej awansowały dwa pierwsze zespoły z każdej z grup. Zwycięzca tej grupy zdobywał mistrzostwo. Zespoły z miejsc 3 i 4 z każdej z grup grały ze sobą o miejsca 7-12.

Faza kwalifikacyjna

Grupa I 
Tabela

Wyniki

Grupa II 
'Tabela

Wyniki

Grupa III 
'Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Grupa dla miejsc 7-12 
Tabela

Wyniki

Grupa mistrzowska 
Tabela

Wyniki

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn
1983 w piłce siatkowej
1983 w Niemczech
Piłka siatkowa w Niemieckiej Republice Demokratycznej
Sport w Erfurcie
Suhl
Sport w Berlinie